Brunsidig smaragd (Ramosomyia wagneri) är en fågel i familjen kolibrier.

Utbredning och systematik 
Brunsidig smaragd återfinns i centrala och södra Oaxaca, Mexiko. Den betraktas ibland som underart till grönpannad smaragd (R. viridifrons).

Släktestillhörighet 
Arten placeras traditionellt i släktet Amazilia, men genetiska studier visar att arterna i släktet inte står varandra närmast. Den flyttades därför till ett eget släkte tillsammans med de nära släktingarna violettkronad smaragd och grönpannad smaragd. BirdLife International och IUCN har dock valt att istället expandera släktet Amazilia.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Dr Helmuth Otto Wagner (1897-1977), tysk ornitolog och samlare av specimen i bland annat Mexiko.

Referenser

Externa länkar

Kolibrier
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Mexiko